Ел Тулиљо има више значења:

 Ел Тулиљо (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тулиљо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Тулиљо (Ескобедо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Тулиљо (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тулиљо (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тулиљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тулиљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Тулиљо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тулиљо (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тулиљо (Алмолоја де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тулиљо (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тулиљо (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тулиљо, Сан Николас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тулиљо (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тулиљо, Франсиско Мартинез (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тулиљо (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тулиљо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Тулиљо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тулиљо, Ла Есперанза Норија де Анхелес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тулиљо (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Тулиљо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику